Il singolare del torneo di tennis Montgomery Open 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Trey Waltke che ha battuto in finale Vince Van Patten 6-2, 4-6, 7-5.

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Montgomery Open 1979